Ботонд Барат (; , Будапешт, Венгрия) — венгерский футболист, центральный защитник клуба «Будапешт Гонвед» и сборной Венгрии.

Карьера

Клубная карьера 
Барат начал профессиональную карьеру в клубе «Будапешт Гонвед». Впервые в заявку на матч «Гонведа» попал 16 мая 2009 года на игру национального чемпионата против «Кечкемета». Следующие три сезона в основном провёл во второй команде «Гонведа». За первую команду «Гонведа» дебютировал 10 марта 2010 года в матче Кубка венгерской лиги против «Дебрецена». В чемпионате дебютировал 5 августа 2012 года в матче против «Диошдьёра». 10 ноября 2012 года в матче против «Эгри» забил свой первый гол за «Гонвед». В сезоне 2016/17 помог «Гонведу» выиграть первый за 24 года чемпионский титул.

18 декабря 2018 года Барат подписал с клубом MLS «Спортинг Канзас-Сити» двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Дебютировал за «Спортинг» 3 марта 2019 года в матче стартового тура сезона против «Лос-Анджелеса». 24 августа 2019 года сыграл за фарм-клуб «Спортинга» в Чемпионшипе ЮСЛ «Своуп Парк Рейнджерс» в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз II». 25 сентября 2019 года в матче против «Миннесоты Юнайтед» забил свой первый гол за «Спортинг».

11 июля 2020 года Барат вернулся в «Будапешт Гонвед».

Международная карьера 
За сборную Венгрии Барат дебютировал 15 октября 2018 года в матче Лиги наций УЕФА 2018/19 против сборной Эстонии.

Достижения 
 
  «Будапешт Гонвед»
 Чемпион Венгрии: 2016/17

Статистика

Клубная статистика

Международная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте MLSZ 
 Профиль на сайте HLSZ 
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити II»